Polynésie La Première peut désigner :

 Polynésie La Première, une chaîne de télévision ;
 Polynésie La Première, une chaîne de radio.